Pierrot nero (Der schwarze Pierrot) – film del 1913 diretto da Harry Piel
Der schwarze Pierrot – film del 1916 diretto da Emmerich Hanus
Der schwarze Pierrot – film del 1926 diretto da Harry Piel